Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921 – lista osób udekorowanych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny w szeregach Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, formacjach polskich w Rosji, wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie z bolszewikami oraz powstaniu wielkopolskim, powstaniach śląskich i powstaniu styczniowym.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 Wojskowe Biuro Historyczne Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Digitalizacja: PAN Biblioteka Kórnicka